Tindale kan som auktorsförkortning betyda:

 Mary Douglas Tindale
 Norman B.Tindale

Robotskapade auktorsförkortningar